YND – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Gatineau-Ottawa di Gatineau (Québec), (Canada)
 ynd – codice ISO 639-3 della lingua yandruwandha